Pryamé (en ucraïnès: Пряме) és un poble de la república de Crimea, a Ucraïna, des de 2014 il·legalment annexada per Rússia. El 2014 tenia 107 habitants. Pertany al districte de Krasnogvardéiskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea